s106 (Almere), een stadsroute in Almere, ook bekend onder de naam Buitenring
 s106 (Den Haag), een stadsroute in Den Haag die loopt over de Middachtenweg en de Prinses Beatrixlaan
 s106 (Amsterdam), een stadsroute in Amsterdam, die loopt van Osdorp naar de centrumring